Senovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Senovo (distrikt), Ruse, Obsjtina Vetovo,

Slovenien 

 Senovo (ort i Slovenien), Krško,